Boucaud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andre C. Boucaud (né en 1984), footballeur trinidadien ;
 Claude-Marie Boucaud (1895-2005), ancien poilu français de la Première Guerre mondiale ;
 Philippe Boucaud (né en 1938), expert français spécialisé dans les étains anciens et les antiquités de haute époque ;
 Pierre Boucaud, dirigeant de groupe de presse, créateur de la revue Marsactu.

Zoologie 
 Boucaud, autre nom de la crevette grise.

Patronyme français